Caesarea eller Cæsarea är ett stadsnamn som kommer från Caesar, kejsare. Caesarea kan syfta på 

 Caesarea Cappadociae eller Caesarea Mazaca – antik stad i Kappadokien i Turkiet
 Caesarea Maritima – en antik stad i nuvarande Israel
 Qesarya – modern stad, även benämnd Caesarea, nära Caesarea Maritima
 Caesarea Filippi – antik stad i Syrien nära Banias
 Cæsarea – antik stad i Mauretania, nuvarande Algeriet, se Cherchell
 Caesarea – antik stad i nuvarande Turkiet, se Aydın